Die Abkürzung DVE steht für:

 Digitales Videoeffektgerät, dient der Manipulation von Videobildern
 Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft, für den Betrieb der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn verantwortlich
 Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. 

DVE